Madison Keys era la detentrice del titolo, ma non prenderà parte a quest'edizione del torneo poiché è impegnata nella finale della United Cup a Sydney.

In finale Belinda Bencic ha sconfitto Dar'ja Kasatkina con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 

  Iga Świątek (ritirata)
  Ons Jabeur (ritirata)
  Jessica Pegula (ritirata)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Dar'ja Kasatkina (finale)
  Veronika Kudermetova (semifinale, ritirata)

<li>  Madison Keys (ritirata)
<li>  Belinda Bencic (Campionessa)
<li>  Paula Badosa (semifinale, ritirata)
<li>  Danielle Collins (quarti di finale)
<li>  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
<li>  Petra Kvitová (quarti di finale)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (primo turno)
  Jaimee Fourlis (primo turno)

  Storm Hunter (primo turno) 
  Garbiñe Muguruza (primo turno)

Ranking protetto 
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

Qualificate 

  Jil Teichmann (secondo turno)
  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Zheng Qinwen (secondo turno, ritirata)

  Anna Kalinskaja (secondo turno) 
  Karolína Plíšková (primo turno) 
  Sorana Cîrstea (primo turno)

Lucky loser 

  Amanda Anisimova (secondo turno)
  Kaia Kanepi (secondo turno)
  Anastasija Potapova (primo turno, ritirata)

  Alison Riske-Amritraj (primo turno) 
  Shelby Rogers (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2 2023